Первая Федеральная Лига Югославии 1952/1953 () — 24-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com
 Статистика на eu-football.info

1952/1953
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1952 году
Спорт в Югославии в 1953 году